Joffe, Joffé, Иоффе, Ioffe, Yoffe – nazwisko
 Roland Joffé – angielski-francuski reżyser filmowy i telewizyjny, producent
 Adolf Joffe 
 Abram Joffe 
 Charles H. Joffe – amerykański producent filmowy
 Mosze Joffe
 Awraham Joffe